Sonnets – tomik angielskiego poety Charlesa Stronga (1785–1864), opublikowany w 1862 w Londynie nakładem oficyny Walton & Maberly. Zbiorek zawiera 110 utworów. Jeden z nich jest elegią na cześć włoskiego poety i dramaturga Annibale’a Caro.

Dead art thou, friend? whose breath seem’d to control 
My charm'd existence; thou! my strength and stay, 
Thou! who wert found, when storms obscured my way. 
Guide of my course, and haven of my soul?

Well hath thy race been run; and heaven the goal — 
But when return? when breaks the immortal day 
I go to thee? or meanwhile how repay 
The world for such great loss, and me console? 

Oh! shed on me from heaven, thou spirit blest. 
Strength to endure, or even to forget, 
Lest my sad tears disturb thy peaceful rest:  

Or oft descend and minister relief. 
That I with calmer, not less deep, regret 
May consecrate thy glories and my grief.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1862
Cykle sonetów